Суперлига Србије у сезони 2009/10. је четврто такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. После сезоне 2008/09. из лиге је испао Борац Петрохемија, а из нижег ранга је ушао Спартак Љиг. На крају ове сезоне у нижи ранг не прелази ниједна екипа, јер се од сезоне 2010/11. лига проширује на 10 клубова, а преостала два места попуниће првопласирани тимови Прве лиге Србије.

Клубови у сезони 2009/10.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда

Мини лига 1-4

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела Мини лиге 1-4

Коначна табела 1-4 
Сабрани бодови из првог дела такмичења и Мини лиге 1-4. 

Легенда

Мини лига 5-8

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела Мини лиге 5-8

Коначна табела 5-8 
Сабрани бодови из првог дела такмичења и Мини лиге 5-8.

Разигравање за титулу

Полуфинале

Финале

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије
 резултати на srbijasport.net

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2009.
Одбојка у 2010.